Ханеевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Ханеевка — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Ханеевка — деревня в Данковском районе Липецкой области.